Trifurcospora är ett släkte av svampar. Trifurcospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trifurcospora